Desa Ledok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ledok (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 111,22), Jawa Tengah, 
 Desa Ledok (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 111,57), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar